Vítor, parfois écrit Vitor au Brésil, est principalement un prénom portugais, l'équivalent du français .

Anthroponyme 
 Vítor ou Vitor est un prénom ou un surnom employé par des familles ou dans des pays lusophones. Pour les articles consacrés à des personnes portant ce prénom ou surnom, consulter les listes générées automatiquement : Vítor, Vitor.

Pseudonyme 
 Vítor, né Vítor Emanuel Cruz da Silva (1984-), footballeur portugais.

Toponyme 

 Vitor Meireles, une ville de l'État de Santa Catarina, au Brésil ;
 Le , l'un des 29 districts de la province d'Arequipa (département d'Arequipa), au sud du Pérou ;
 le , un cours d'eau intermittent qui coule entre la ville d'Arica et le , au Chili.